L'Etna rosato è un vino DOC prodotto nei seguenti comuni: Biancavilla, Santa Maria di Licodia, Paternò, Belpasso, Nicolosi, Pedara, Trecastagni, Viagrande, Aci Sant'Antonio, Acireale, Santa Venerina, Giarre, Mascali, Zafferana, Milo, Sant'Alfio, Piedimonte, Linguaglossa, Castiglione, Randazzo.

Tutti in provincia di Catania.

Vitigni con cui è consentito produrlo 
Nerello mascalese minimo 80%
Nerello cappuccio (noto anche come Nerello mantellato) massimo 20%
Altri vitigni idonei alla coltivazione nella Regione Siciliana, singolarmente o congiuntamente fino ad un massimo del 10%.

Tecniche di produzione 
L'Etna rosato deve essere ottenuto con la fermentazione "in rosato" delle uve rosse oppure con la fermentazione di una miscela di uve rosse e bianche od anche con di una miscela di mosti rossi e bianchi.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosato tendente al rubino;
odore: intenso, caratteristico;
sapore: secco, armonico;

Storia 

polpo alla catalana
bigoli alla busara
brodetto alla vastese

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Note

Voci correlate 
Etna (vino)

Vini DOC della provincia di Catania
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Nerello mascalese
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Nerello cappuccio